Libanotis incana är en flockblommig växtart som först beskrevs av Franz Stephani och Carl Ludwig von Willdenow, och fick sitt nu gällande namn av Olga Alexandrovna Fedtschenko och Boris Alexjewitsch Alexeevich Fedtschenko. Libanotis incana ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
incana